

Населені пункти та їхні частини
 Абрамів — гміна в Любартівському повіті Люблінського воєводства
 Абрамув — село в гміні Ґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Абрамів (Абрамув) — село в гміні Абрамів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Абрамув — частина села Бихавка-Друга-Кольонія в гміні Бихава Люблінського повіту Люблінського воєводства

Примітки